Об'єкти NGC
Персей (сузір'я)
Відбивні туманності
Астрономічні об'єкти, відкриті 1855